Der Begriff Erichshagen bezeichnet:

 einen Ortsteil von Erichshagen-Wölpe, Stadt Nienburg/Weser, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 einen abgegangenen Wohnplatz im Ortsteil Görlsdorf der Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Erichshagen (Angermünde)